Проспект Ушакова — проспект в Суворовском районе Херсона. Простирается от железнодорожного вокзала до набережной.

История 
В XVII1 веке проспект носил название Почтовая.

В 1890-ых в основном застроилась и восточная сторона магистрали, дойдя до нынешней ул. Молодёжной.

В 1890 получила названия Говардовская.

С 1947 г. — это проспект, носящий имя прославленного адмирала Ф. Ф. Ушакова. Магистраль окончательно сформировалась в 1950—70-х годах.

Достопримечательности 
 Памятник Говарду на его могиле
 Александровский парк
 Железнодорожный вокзал
 Богоугодное заведение
 Городская электрическая станция

Примечания 

Проспекты Украины
Улицы, названные в честь Фёдора Ушакова
Улицы Херсона